Франц Францевич фон Роден (?—1795) — генерал-майор, Архангельский обер-комендант.

В военную службу вступил в 1741 году в кавалерию. Принимал участие в Семилетней войне.

21 апреля 1771 года был произведён в полковники, а 13 ноября того же года, за 25-летнюю службу, награждён был орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 175 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова). В 1776 году состоял командиром Владимирского драгунского полка и в следующем году вместе с полком был двинут на Кавказ, где принимал участие в делах с закубанскими горцами.

В начале 1778 года за отличие произведён в бригадиры и 22 сентября того же года — в генерал-майоры. Вслед за тем Роден был назначен обер-комендантом в Архангельск и в 1780 году вышел в отставку.

Умер 1 мая 1795 года.

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009
 Список воинскому департаменту… на 1776 год
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — СПб., 1869

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Семилетней войны
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса за 25 лет выслуги